, film de Marshall A. Neilan sorti en 1917.
 , film américain de Charles Maigne sorti en 1923.
 The Silent Partner, court métrage américain de William Wyler sorti en 1927.
 The Silent Partner, court métrage américain de Roy Mack sorti en 1931.
 The Silent Partner, court métrage américain de Roger Blais sorti en 1963.
 L'Argent de la banque (titre original : The Silent Partner), film canadien de Daryl Duke sorti en 1978.